

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

: 2021-22

: 2021-22

Collegamenti esterni